Koźmin bezeichnet mehrere Orte in Polen:

 eine Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Koźmin Wielkopolski
 ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Brudzew
 ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Obrzycko
 Koźmin (Zgorzelec) – ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Landgemeinde Zgorzelec
 ein Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Skarszewy